Piccoli maestri (traduzione errata ma ormai ammessa dal ted. Kleinmeister), gruppo di ceramografi attici legati a uno stile calligrafico e miniaturistico 
 Kleinmeister, gruppo di disegnatori a stampa tedeschi, in prevalenza incisori, attivi nella prima metà del XVI secolo
I piccoli maestri, romanzo di Luigi Meneghello del 1964
I piccoli maestri, film del 1998, diretto da Daniele Luchetti, tratto dal romanzo di Meneghello